Biologia: 
 Equilibri (fisiologia), sentit que permet a humans i animals caminar sense caure
 Equilibri ecològic, situació hipotètica en què la mida d'una població d'éssers vius es mantenen estables
 Equilibri puntuat, teoria que proposa un nou model de l'especiació en el camp de la teoria de l'evolució per selecció natural
 Equilibri de Hardy-Weinberg, situació hipotètica en què les freqüències al·lèliques d'una població d'éssers vius es mantenen estables
 Economia: Equilibri de mercat
 Física:
 Equilibri mecànic
 Equilibri estàtic
 Equilibri hidroestàtic
 Equilibri tèrmic
 Psicologia: Equilibri psicològic
 Química:
 Equilibri químic, estat final del sistema en què les velocitats de reacció directa i inversa són iguals i les concentracions de les substàncies que hi intervenen es mantenen constants
 Equilibri termodinàmic, situació en què un sistema termodinàmic està alhora en equilibri tèrmic, mecànic i químic
 Teoria de jocs: Equilibri de Nash